Білоч (рос. Белоч; рум. Beloci) — село в Рибницькому районі в Молдові (Придністров'ї).
 Білоч (річка) (Білочка) — річка в Україні, в межах Кодимського району Одеської області, а також в Молдові.